Змагання з боксу в жіночій категорії 51 кг на Європейських іграх 2019 у Мінську відбулися з 23 по 30 червня в Палаці Спорту в Уріччі.

Результати

Примітки

Посилання
Draw 
Жінки 51